Orizaba kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Orizaba, ort och kommun , Veracruz, 
 Pico de Orizaba, vulkan i Veracruz och Puebla, 
 Orizaba, Durango, ort, Poanas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar